Włochy – państwo w Europie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Włochy – dzielnica miasta Warszawa
 Włochy (SIMC 0918809) – część miasta Warszawa, w dzielnicy Włochy
 Włochy – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Domaszowice 
 Włochy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia 
 Włochy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Inne 
 Włochy - szczyt w Paśmie Cisowskim w Górach Świętokrzyskich
 Włochy – dawna gromada
 Włochy – dawna gmina